Рупел () — словенская фамилия.

Известные носители 
 Рупел, Аня (род. 1966) — югославская и словенская певица, дочь Феди Рупела.
  (род. 1946) — словенский социолог, политик и дипломат, мэр Любляны (1994—1997), посол Словении в США (1997—2000), министр иностранных дел (1990—1993, 2000, 2000—2004, 2004—2008), председатель ОБСЕ (2005), брат Феди Рупела.
  — американский телевизионный сценарист, лауреат Дневной премии «Эмми» за лучшую работу сценаристов (2007) и премия Гильдии сценаристов США за лучший дневной сериал (2018).
  (1907—1968) — югославский словенский скрипач и музыкальный педагог, сооснователь Люблянской филармонии, ректор Музыкальной академии Люблянского университета (1949—1951, 1962—1966).
  (1901—1963) — югославский словенский литературовед, лауреат Премии Франце Прешерна (1950).
  (род. 1937) — югославский и словенский флейтист, член труппы Симфонического оркестра Словенской филармонии (1961—1982), отец Ани Рупел, брат Димитрия Рупела.